Scévole de Sainte-Marthe ist der Name folgender Personen:

 Scévole (I.) de Sainte-Marthe (1536–1623), französischer Dichter
 Scévole (II.) de Sainte-Marthe (1571–1650), französischer Historiograf